Ophidiaster är ett släkte av sjöstjärnor. Ophidiaster ingår i familjen Ophidiasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Ophidiaster